Das Gefecht bei Ölper bezieht sich auf zwei Gefechte, die in der Nähe der Ortschaft Ölper, einem Stadtteil von Braunschweig in Niedersachsen, stattfanden:
 Gefecht bei Ölper (1761) am 13./14. Oktober 1761 zwischen Herzog Friedrich August von Braunschweig-Lüneburg und französischen Truppen
 Gefecht bei Ölper (1809) am 1. August 1809 zwischen der „Schwarzen Schar“  Herzog Friedrich Wilhelms von Braunschweig-Lüneburg-Oels und wiederum französischen Truppen.